Treitschke puede referirse a:

 Georg Friedrich Treitschke (1776-1842), libretista, traductor y entomólogo alemán;
 Heinrich von Treitschke (1834-1896), historiador y político nacionalista alemán.